Агвахе Колорадо има више значења:
  Агвахе Колорадо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агвахе Колорадо, Ранчо де лос Вига (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику